4 Niemiecka Flota Powietrzna – (niem. Luftflotte 4) część niemieckiej floty powietrznej w trakcie II wojny światowej. Utworzona w sierpniu 1938 roku jako Dowództwo Luftwaffe w Austrii. Od marca 1939 roku pod właściwą nazwą. Operowała kolejno na terenach:
 1939: Polska
 1940: obrona Rzeszy
 1941: Bałkany, następnie południowa Rosja
 1944: Rumunia, Węgry
 1945: Węgry, Austria
W kwietniu 1945 roku przemianowana w IV Dowództwo Luftwaffe.

Dowódcy 
Kolejni dowódcy:
 Alexander Löhr
 Wolfram von Richthofen
 Otto Dessloch
 Alexander Holle
 Otto Dessloch

Ważniejsze podległe oddziały 
 Dowództwo Luftwaffe Don (1942–1943)
 Dowództwo Luftwaffe Kaukaz (1942–1943)
 I Niemiecki Korpus Lotniczy
 II Niemiecki Korpus Lotniczy (1944–1945)
 IV Niemiecki Korpus Lotniczy (1941–1943)
 V Niemiecki Korpus Lotniczy (1941)
 VIII Niemiecki Korpus Lotniczy
 XI Niemiecki Korpus Lotniczy (1941)
 Królewski Lotniczy Korpus Rumuński (1942–1944)
 2 Niemiecka Dywizja Lotnicza (1939)
 17 Niemiecka Dywizja Lotnicza
 102 Węgierska Dywizja Lotnicza
 15 Dywizja Polowa Luftwaffe (1942)
 I Niemiecki Korpus Artylerii Przeciwlotniczej (1941–1944)
 II Niemiecki Korpus Artylerii Przeciwlotniczej (1941)
 V Niemiecki Korpus Artylerii Przeciwlotniczej (1944–1945)
 5 Niemiecka Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1942–1944)
 9 Niemiecka Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
 10 Niemiecka Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1941–1942)
 15 Niemiecka Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1944)
 VI Niemiecka Brygada Artylerii Przeciwlotniczej (1942)
 4 Pułk Łączności Luftwaffe
 14 Pułk Łączności Luftwaffe
 24 Pułk Łączności Luftwaffe
 ponadto miejscowe dowództwa poszczególnych rodzajów sił powietrznych, misje wojskowe w Rumunii, Bułgarii etc.

Luftwaffe